Шребер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 
 Шребер, Иоганн Христиан (1739—1810) — немецкий медик и натуралист.

См. также 
 Шреберк, Шломо